Вулиця Академіка Студинського (Тернопіль)

Див. також 
 Студинський Кирило Йосипович